Оліве́йра (, , «оливкове дерево») — португальська власна назва.

Особи 
Оліве́йра — португальське прізвище.

 Ана Кріштіна де Олівейра — португальська акторка.
 Ана Паула Олівейра — бразильська телеведуча.
 Антоніу Луїш Олівейра — португальський футболіст, тренер.
 Антоніу Жезус Олівейра — португальський футболіст.
 Валевска Олівейра — бразильська волейболістка, олімпійська чемпіонка (2008).
 Віллер Соуза Олівейра — бразильський футболіст.
 Вілліан Алвес де Олівейра — бразильський футболіст.
 Вільям Артур де Олівейра — бразильський футболіст.
 Вітор Олівейра — португальський футболіст.
 Даніель Родріго де Олівейра — бразильський футболіст.
 Данило Кіріно де Олівейра  — бразильський футболіст.
 Жилда Олівейра — бразильська борчиня.
 Жоао Карлос де Олівейра — бразильський легкоатлет, олімпійський медаліст (1976, 1980).
 Жозе Луїс де Олівейра  — бразильський футболіст, захисник.
 Жонас Гонсалвес Олівейра — бразильський футболіст.
 Келвін Матеус де Олівейра — бразильський футболіст.
 Карлуш де Олівейра — португальський поет і прозаїк.
 Луїс Олівейра — бельгійський футболіст.
 Мазінью Олівейра — бразильський футболіст.
 Мануел де Олівейра — португальський кінорежисер і сценарист.
 Марсело Жозе Олівейра  — бразильський футболіст.
 Марсело Олівейра — бразильський футболіст.
 Матеус Олівейра — бразильський футболіст.
 Мігел Олівейра — португальський мотогонщик.
 Нелсон Олівейра — португальський футболіст.
 Нельсон Олівейра — португальський велогонщик.
 Паулу Олівейра — португальський футболіст.
 Рікарду Олівейра — бразильський футболіст.
 Річард Алмейда де Олівейра — бразильський футболіст.
 Рожеріо Корреа де Олівейра — бразильський футболіст.
 Родріго Барето де Олівейра — програміст.
 Сержіу Олівейра — португальський футболіст.
 Сержіо Пачеко де Олівейра — бразильський футболіст.
 Тоні Олівейра — португальський футболіст.
 Фабіана де Олівейра — бразильська волейболістка.
 Фернанда Олівейра — бразильська яхтсменка, олімпійська медалістка (2008).
 Шарлес Діаз де Олівейра — бразильський футболіст.

Топоніми

Олівейра (Барселуш) — парафія.
 Олівейра (Повуа-де-Ланьозу) — парафія.
 Олівейра-де-Аземейш — муніципалітет.
 Олівейра-де-Аземейш (парафія)
 Олівейра-де-Фрадеш — парафія.
 Олівейра-ду-Байрру — муніципалітет
 Олівейра-ду-Байрру (парафія)
 Олівейра-ду-Каштелу — парафія.
 Олівейра-ду-Ошпітал — парафія.
 Сан-Матеуш-де-Олівейра — парафія.
 Сан-Педру-де-Олівейра — парафія.
 Санта-Марія-де-Олівейра — парафія.

Примітки 

Португальські прізвища